Rhagodima är ett släkte av spindeldjur. Rhagodima ingår i familjen Rhagodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skorpionspindlar
Rhagodima